Meyer-Rabingen ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Meyer-Rabingen (1853–1936), deutscher Jurist und Landgerichtsdirektor, siehe Adolf Meyer (Jurist)
 Hermann Meyer-Rabingen (1887–1961), deutscher Generalleutnant der Wehrmacht und Bürgermeister von Melle